

Барановка — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Барановка — селище, Верхньокамський район, Кіровська область
 Барановка — село, Зміїногорський район, Алтайський край
 Барановка — село, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Барановка — присілок, Краснослободський район, Мордовія
 Барановка — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Див. також 
 Баранівка